Tärnören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tärnören, Nagu, Åboland, 
 Tärnören, Pyttis, Kymmenedalen,

Se även
Tärnsören
Tärnörarna
Östra Tärnören
Västra Tärnören

Robotskapade Finlandförgreningar